Rochelle pode referir-se a:

Localidades
La Rochelle-Normande
Rochelle (Geórgia)
Rochelle (Illinois)
Rochelle Park
La Rochelle
New Rochelle

Outros
Rochelle Rock (Everybody Hates Chris)
Sal de Rochelle (ou tartarato de sódio e potássio) - sal duplo primieiramente preparado (em torno de 1675) por um boticário, Pierre Seignette, de La Rochelle, França.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos